Le elezioni amministrative in Italia del 1985 si tennero il 12 e il 13 maggio, contestualmente alle elezioni regionali.

Furono rinnovate le amministrazioni di tutti i comuni capoluogo di provincia, eccetto Trieste (andato al voto per le amministrative del 1982), Novara, Pavia, Belluno, Pordenone, Ravenna, Siena, Ancona, Napoli, Reggio Calabria (amministrative del 1983), Matera e Ragusa (amministrative del 1984) e 86 amministrazioni provinciali.

Risultati delle elezioni comunali

Riepilogo nazionale
Riepilogo dei comuni votanti col sistema proporzionale (sopra i 5000 abitanti)

Quadro riassuntivo dei comuni capoluogo di provincia

Valle d'Aosta

Aosta

Piemonte

Alessandria

Asti

Cuneo

Torino

Vercelli

Lombardia

Bergamo

Brescia

Como

Fonte:

Cremona

Mantova

Milano

Sondrio

Varese

Trentino-Alto Adige

Bolzano

Trento

Veneto

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

Friuli-Venezia Giulia

Udine

Liguria

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

Emilia-Romagna

Bologna

Ferrara

Forlì

Modena

Parma

Piacenza

Reggio Emilia

Toscana

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa

Pisa

Pistoia

Umbria

Perugia

Terni

Marche

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

Lazio

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Abruzzo

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

Molise

Campobasso

Isernia

Campania

Avellino

Benevento

Caserta

Salerno

Puglia

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Basilicata

Potenza

Calabria

Catanzaro

Cosenza

Sicilia

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Messina

Palermo

Siracusa

Trapani

.

Sardegna

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Risultati delle elezioni provinciali

Piemonte

Provincia di Torino

Provincia di Cuneo

Provincia di Asti

Provincia di Alessandria

Provincia di Vercelli

Provincia di Novara

Liguria

Provincia di Imperia

Provincia di Savona

Provincia di Genova

Provincia della Spezia

Lombardia

Provincia di Bergamo

Provincia di Brescia

Provincia di Milano

Provincia di Mantova

Provincia di Como

Provincia di Cremona

Provincia di Sondrio

Provincia di Varese

Veneto

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Venezia

Provincia di Treviso

Provincia di Belluno

Friuli Venezia-Giulia

Provincia di Udine

Provincia di Pordenone

Emilia-Romagna

Provincia di Piacenza

Provincia di Parma

Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Modena

Provincia di Bologna

Provincia di Ferrara

Provincia di Forlì-Cesena

Toscana

Provincia di Massa-Carrara

Provincia di Lucca

Provincia di Pisa

Provincia di Livorno

Provincia di Pistoia

Provincia di Firenze

Provincia di Arezzo

Provincia di Siena

Provincia di Grosseto

Umbria

Provincia di Perugia

Provincia di Terni

Marche

Provincia di Ancona

Provincia di Macerata

Provincia di Ascoli Piceno

Provincia di Pesaro e Urbino

Lazio

Provincia di Rieti

Provincia di Roma

Provincia di Latina

Provincia di Frosinone

Abruzzo

Provincia di Teramo

Provincia dell'Aquila

Provincia di Pescara

Provincia di Chieti

Molise

Provincia di Campobasso

Provincia di Isernia

Campania

Provincia di Avellino

Provincia di Benevento

Provincia di Caserta

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Puglia

Provincia di Bari

Provincia di Brindisi

Provincia di Foggia

Provincia di Lecce

Provincia di Taranto

Basilicata

Provincia di Matera

Provincia di Potenza

Calabria

Provincia di Catanzaro

Provincia di Cosenza

Provincia di Reggio Calabria

Sicilia

Provincia di Palermo

Provincia di Trapani

Provincia di Agrigento

Provincia di Caltanissetta

Provincia di Messina

Provincia di Enna

Provincia di Catania

Provincia di Ragusa

Sardegna

Provincia di Cagliari

Provincia di Nuoro

Provincia di Oristano

Provincia di Sassari

Note

Collegamenti esterni

1985
Amministrative